KVH je zkratka s více významy:

 KVH hranol – lepené masivní konstrukční dřevo
 Klub vojenské historie